Николай Шепелев:
 
 Шепелев, Николай Гаврилович (1909—1958) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Шепелев, Николай Петрович (1938—2015) — советский и российский химик, директор ВНИИГПЭ (1992—1994), учёный секретарь Федерального института промышленной собственности (с 1997 года).
 Шепелев, Николай Фёдорович (1924—1984) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).